Jarrell puede referirse a:

 Michael Jarrell (1958), un compositor suizo. 
 Randall Jarrell (1914–1965), escritor y crítico literario estadounidense.